

Pessoas
Cyrus Lockwood
Margaret Lockwood
Mike Lockwood
Todd Lockwood

Localdiades
Lockwood (Califórnia)
Lockwood (Missouri)
Lockwood (Montana)

Desambiguação